Perlesried ist der Ortsname von

 Perlesried (Patersdorf), Ortsteil der Gemeinde Patersdorf, Landkreis Regen, Bayern
 Perlesried (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach, Landkreis Cham, Bayern